Шебанов — фамилия.

 Шебановы — русский дворянский род.

Шебанов 
 Шебанов, Абрам Иванович (ум. ок. 1828) — штаб-доктор Русской императорской армии, врач-писатель, статский советник.
 Шебанов, Александр Филиппович (1922—1977) — советский юрист, профессор УДН, главный редактор журнала «Советское государство и право» (1972—1977).
 Шебанов, Алексей Олегович (род. 1993) — российский футболист.
 Шебанов, Иван Павлович (1903—2000) — советский военный и промышленный деятель, директор и главный конструктор КБ-1 завода № 81 МАП.
 Шебанов, Николай Петрович (1899—1953) — советский лётчик-испытатель.
 Шебанов Сергей Матвеевич (1918—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Шебанов, Фёдор Акимович (1921—1951) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1951).



См. также 
 Шебаново
 Шабанов